Supermodelo - em inglês, Supermodel
Ou ainda:
Supermodel of the World
Supermodel Brazil
Sega Model 3 - uma placa de arcade da SEGA cujo único emulador existente se chama Supermodel
Supermodel (álbum) - álbum de Foster the People

Desambiguação